Андрей Всеволожский:
 Всеволожский, Андрей Алексеевич (1723—1773) — активный участник переворота Екатерины II (1762), пензенский воевода, погибший при взятии города Е. И. Пугачёвым
 Всеволожский, Андрей Никитич (1840—1893) — камергер, таврический губернатор, сын Н. В. Всеволожского, автор книги «Род Всеволожских»